Judas bezeichnet:
 Judas, Vorname; siehe dort zu Namensträgern
 als Kurzform den Brief des Judas
 Judas (2001), Bibelverfilmung, die die Lebensgeschichte und das tragische Ende des Apostels Judas Ischariot erzählt
 Judas (Amos Oz), Roman von Amos Oz aus dem Jahr 2014
 Judas (Bier), Biermarke der belgischen Brauerei N.V. Brouwerijen - Alken-Maes S.A
 Judas (Lied), Lied von Lady Gaga

Personen:
 Johann Georg Judas (1638–1726), kurtrierischer Hofbaumeister

Sonstiges:
 Judas Rock, Klippenfelsen im Palmer-Archipel, Antarktis

Siehe auch:
 Juda

JUDAS